Saunakarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bastuskär (ö i Finland, Satakunta, Björneborg, lat 61,90, long 21,41), 
 Saunakarit (ö i Finland), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar